Geodeet (landmeetkunde) of landmeter; een landmeetkundige, een beoefenaar van de geodesie
Geodeet (wiskunde); in de differentiaalmeetkunde een kromme die plaatselijk de kortste afstand tussen punten overbrugt